Oberrohr ist der Ortsname von:
 Oberrohr (Pocking), Ortsteil der Stadt Pocking, Landkreis Passau, Bayern
 Oberrohr (Rohr in Niederbayern), Ortsteil des Marktes Rohr in Niederbayern, Landkreis Kelheim, Bayern
 Oberrohr (Ursberg), Ortsteil der Gemeinde Ursberg, Landkreis Günzburg, Bayern
 Oberrohr (Gemeinde Kremsmünster), Ortschaft von Kremsmünster, Bezirk Kirchdorf, Oberösterreich
 Oberrohr (Gemeinde Rohr im Kremstal), Ortsteil der Gemeinde Rohr im Kremstal, Bezirk Steyr-Land, Oberösterreich
 Oberrohr (Gemeinde Rohr bei Hartberg), Katastralgemeinde der Gemeinde Rohr bei Hartberg, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark

Oberrohr ist die Bezeichnung für:
 das Sattel- und Steuerrohr verbindende Rohr beim Fahrradrahmen